Santiago Bernabéu Yeste, španjolski športaš
 Stadion Santiago Bernabéu, nogometni stadion Reala iz Madrida.